Mycetophylax — род примитивных муравьёв-грибководов трибы Attini из подсемейства Myrmicinae.

Описание
Рабочие мономорфные. Лобные валики средних размеров, волоски редкие, тело гладкое. Характерны своим тесным симбиозом с грибами, выращиваемыми в муравейниках. Семьи малочисленные, состоят из одной матки и примерно сотни рабочих. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний чётко отделён от брюшка), жало развито, куколки голые (без кокона). Гнездо состоит из одной или двух ячеек-камер. В качестве субстрата для грибницы используют остатки трав.
Диплоидный хромосомный набор: 2n = 26 (M. morschi), 2n = 30  (M. conformis, M. morschi), 2n = 36 (M. simplex).

Распространение 
Род характерен исключительно для Нового Света и встречается только на прибрежных песчаных пляжах и отмелях Бразилии.

Классификация 
Род включает 3 валидных вида (ранее выделяли до 20 видов, подвидов и вариететов).

 валидные таксоны
  (=, )
  (=)
  (=)
 другие бывшие виды
 
 выделен в род  ()
 =  (синоним) 
 
 выделен в род  ()
 =  (синоним)

Примечания

Литература 
 B. Bolton, A new general catalogue of the ants of the world, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1995.
 Cardoso, D.C., das Graças Pompolo, S., Cristiano, M.P. & Tavares, M.G. (2014). The role of fusion in ant chromosome evolution: insights from cytogenetic analysis using a molecular phylogenetic approach in the genus Mycetophylax. PLoS One, 9, e87473.
 Cardoso DC, Cristiano MP, Tavares MG (2011). Methodological remarks on rearing basal Attini ants in the laboratory for biological and evolutionary studies: overview of the genus Mycetophylax. Insectes Sociaux 58, 3: 427–430.

Ссылки 
 Муравьи-грибководы Mycetophylax, Attini

Мирмицины
Роды муравьёв
Таксоны, описанные Карлом Эмери